Tales of Creation () — четвёртый студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Leif Edling — Bass, Lyrics
 Mats "Mappe" Björkman — Guitars (rhythm)
 Jan Lindh — Drums
 Lars "Lasse" Johansson — Guitars (lead)
 Messiah Marcolin — Vocals

Приглашённые музыканты 
 Jim Bachman — Narration
 Jay Larssen — Narration

Прочие 
 Micke Mårtensson — Artwork, Layout
 Mats Lindfors — Producer, Mixing

Примечания 

Альбомы Candlemass
Альбомы Enigma Records